La rue Krakowskie Przedmieście (en français : rue du Faubourg-de-Cracovie) est l'une des rues les plus connues et les plus prestigieuses de Varsovie. Elle relie la vieille ville (Stare Miasto), la place du château (Plac Zamkowy) et la rue Nowy Świat, marquant le début de la route Royale (Trakt Królewski).

Géographie de Varsovie
Krakowskie Przedmieście